Chiesa di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso di Labrador City, basilica della Diocesi di Corner Brook-Labrador (Canada)
 Chiesa di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso a Strzyżowice (Polonia)